Varga Csaba (1941) jogász
 Varga Csaba (1945–2012) filmrendező
 Varga Csaba (1946) szociológus
 Varga Csaba (1959–2021) matematikus
 Varga Csaba (1964) Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnöke
 Varga Csaba (1966) építész, Nagymaros főépítésze
 Varga Csaba (1982) hegymászó, építész